Lobosculum pustuloides är en snäckart som först beskrevs av Bland 1858.  Lobosculum pustuloides ingår i släktet Lobosculum och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pustuloides